Ganga est le nom de :

 Ganga, la déesse hindoue du Gange ;
 Ganga, une dynastie indienne des  et   ;
 le ganga, un genre d'oiseau de la famille des Ptéroclidés ;
 la ganga, un des nombreux surnoms du cannabis ;
 le ganga, un instrument de musique africain ;
 la ganga, un type de chant rural en Bosnie-Herzégovine ;
 Le INS Ganga, une frégate anti-missile de la Marine indienne ;
 Opération Ganga, opération humanitaire en 2022.

Toponyme 

 Gangga, une île d'Indonésie.
 Tirta Gangga, un ancien palais royal de l'est de Bali, en Indonésie.

Patronyme 
 Jean-Claude Ganga (1934-2020), homme politique et responsable sportif congolais
 Maria João Ganga (1964-), cinéaste angolaise

Homonymie de patronyme